Георгий Соколо́в:
 Соколов, Георги (1942—2002) — болгарский футболист, нападающий.
 Соколов, Георгий Борисович (род. 1975) — кандидат физико-математических наук
 Соколов, Георгий Ильич (1898—1943) — советский военачальник, генерал-майор.
 Соколов, Георгий Михайлович (1926—2004) — доктор технических наук.